Сераваи:

  — район в округе Синтанг, Индонезия;
  — австронезийский народ в Индонезии;
  — язык одноимённого народа.